Ла́нгман, Лангманн (Langmann) — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Лангман, Аркадий Яковлевич (1886—1968) — советский архитектор.
 Лангман, Елеазар Михайлович (1895—1940) — советский фотожурналист.
 Лангман, Отто (1898—1956) — немецкий протестантский теолог и посол в Уругвае.
 Лангманн, Тома (род. 1971) — французский актёр и режиссёр, продюсер, сценарист.
 Лангман, Филипп (1862—1931) — австрийский прозаик и драматург.